Volderauer ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Volderauer, 1896 bis 1899 Präsident des FC Basel
 Maria Schöpfer-Volderauer (1904–1994), österreichische Schriftstellerin
 Richard Volderauer, 1937 Schriftleiter für Sport und Heimatteil von Der Führer (Zeitung)

Siehe auch: